Adonis – w mitologii greckiej ukochany bogini Afrodyty
 Adonis (miłek) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych
 Adonis – najstarsze znane żyjące drzewo Europy
 Adonis – planetoida o numerze katalogowym 2101
 Adonis – poemat epicki Giambattisty Marina
 Adonis – poemat Jeana de La Fontaine
 Adonis (Ali Ahmad Sa’id Isbir) – poeta arabski
 Adonis – grupa muzyczna
 Adonis – gra komputerowa dla Commodore 64
 ADONIS – program do modelowania i zarządzania procesami biznesowymi

Zobacz też 

 
 adonis żaglopłetwy (Acanthicus adonis) – gatunek ryby z rodziny zbrojnikowatych
 Lepidarchus adonis – gatunek ryby z rodziny alestesowatych
 modraszek adonis – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych
 Mycena adonis – gatunek grzyba z rodziny grzybówkowatych
 Wenus i Adonis – strona ujednoznaczniająca